BiełKA – białoruski satelita
 BiełKA-2 – białoruski satelita. Następca BiełKA

Zobacz też 
 Biełka i Striełka – suczki wystrzelone na orbitę okołoziemską